L'Open des Pays-Bas féminin 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du  au  à Amsterdam. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Gold 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées et une wild-card Margriet Huisman. 

La  mondiale et championne du monde Nicol David remporte le titre en s'imposant face à Rachael Grinham.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas masculin de squash 2007
 Open des Pays-Bas

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2007
Sport en août 2007
Sport en septembre 2007
Compétition de squash à Amsterdam